Palacio de los Duques de Osuna puede hacer referencia:
 Palacio de los Duques de Osuna (Aranjuez), palacio en Aranjuez (España).
 Palacio de los Duques de Osuna (Madrid), palacio en la zona de Las Vistillas, en Madrid (España).